Эдвард Кук:
 Кук, Эдвард Тиффин (1888—1972) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Кук, Эдвард Уильям (1811—1880) — английский живописец-маринист.